

Anno 
 901 o 901 a.C.

Codici 
 901 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tajimi, nella Prefettura di Gifu, del Giappone

Matematica 
 901 – numero

Strade 
 Strada Möðrudalsleið in Islanda